Роше́ль Гэйл Ре́дфилд (, 20 июля 1962, Даллас, Техас, США) — американская и французская актриса, известная по телесериалам «Горец» и «Элен и ребята».

Биография 
Рошель начинала свою карьеру как манекенщица, однако стала известной после выходов телесериалов «Горец» и «Элен и ребята». После нескольких сезонов она вслед за Себастьеном Рошем ушла из сериала, чтобы вырваться из образа вечной девчонки Джоанны. Однако после нескольких лет отсутствия Рошель снова вернулась на телевидение и стала сниматься в третьей части сериала «Элен и ребята» под названием «Каникулы любви». Также работала в качестве ведущей программ на каналах France 5 и France 3.

У Редфилд четверо детей: дочь Остин и сыновья Кэмерон, Айзек и Логан.

Фильмография

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Актрисы США